

Persone 
 Brian Wilson – bassista e cantante statunitense
 Brian Wilson – calciatore inglese
 Brian Wilson – giocatore di baseball statunitense 
 Brian Wilson – tennista statunitense

Musica 
 Brian Wilson – album di Brian Wilson del 1988
 Brian Wilson – singolo dei Barenaked Ladies del 1992, dall'album Gordon